Der Porsche 944 Turbo Cup 1988 war die dritte Saison der Porsche 944 Turbo Cup-Markenmeisterschaft. Der erste Lauf fand am 10. April 1988 in Monza statt, das Saisonfinale am 29. September 1988 fand auf dem Nürburgring statt. Insgesamt wurden in dieser Saison zehn Läufe in Deutschland, Italien, Ungarn, Belgien und in Österreich ausgetragen.

Roland Asch gewann mit 450 Punkten zum zweiten Mal den Titel in Folge.

Meisterschaft 
In der dritten Saison trat Roland Asch abermals an und dominierte die Meisterschaft. In den ersten sieben Rennen startete er sechsmal von der Pole-Position und gewann diese vor seinen Verfolgern in der Punktewertung Wolfgang Wolf, Georg Pacher und Rüdiger Schmitt.

Um den Vorwurf einer Manipulation zu entkräften fuhr Asch auf dem Salzburgring einen Vergleichstest mit einem neutralen Cup-Wagen gegen die anderen Teilnehmer und unterstrich seine Leistung mit einer Rundenbestzeit.

Insgesamt gewann Asch neun von zehn Läufen und konnte somit seinen Meistertitel verteidigen. Lediglich in Spa-Francorchamps gewann der Belgier Marc Duez das Rennen.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden nur an klassifizierte Fahrer vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte.

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen zehn Fahrer in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 1988
944 Turbo Cup
Sportwagen-Rennserie